Five Points ist der Name 

 eines ehemaligen Slum-Viertels in Manhattan, New York, siehe Five Points.

mehrerer Gemeinden in den Vereinigten Staaten:
 Five Points (Alabama)
 Five Points (Florida)
 Five Points (Illinois)
 Five Points (Kalifornien)
 Five Points (New Mexico)
 Five Points (North Carolina)
 Five Points (Ohio)
 Five Points (Wisconsin), im Grant County
 Five Points (Dane County, Wisconsin)
 Five Points (Richland County, Wisconsin)